Veronica (media), sinds 1960 de naam van verschillende media:
Radiozenders:
Radio Veronica (zeezender) (1960-1974)
Veronica Omroep Organisatie (1974-1995)
Veronica Nieuwsradio (1995-1996)
HitRadio 1224 (1995), opvolger: HitRadio Veronica (1995-1997) 
Veronica FM (1998-2001)  
Radio Veronica (kabel) (2002-2003)
Radio Veronica (Talpa Radio) (2003-heden)
HitRadio Veronica (Sky Radio) (2010-2017)
Televisiezenders:
Veronica Omroep Organisatie (1976-1995)
Veronica TV (HMG) (1995-2001)
Uitzendingen van Veronica op kanalen van MTV Networks (2002-2003)
Veronica TV (Talpa TV) (2003-heden)
Veronica Superguide, voorheen Veronica Magazine, een televisiegids

Veronica (Elvis Costello), muzieknummer uit 1989
Veronica (heilige) of Sint-Veronica, een vrouw die volgens de traditie bij Jezus' kruisweg hulp aanbood
Veronica (reddingsboot), een reddingsboot van de KNRM van station Harlingen
Veronica (voornaam), een meisjesnaam
Veronica (Vreeswijk), een single van Cornelis Vreeswijk
Veronica (zoekmachine), een zoekmachine voor Gopher-files
wetenschappelijke naam van het plantengeslacht ereprijs
The Veronicas, twee Australische zingende tweelingzussen
Koninklijke Muziekvereniging Veronica, een orkest uit het Zeeuwse plaatsje Zuidzande 
Draaiorgel de Veronica, een Nederlands draaiorgel
Het schaap Veronica, een fictief schaap waarover Annie M.G. Schmidt een reeks gedichten schreef.
Veronica Unlimited, een voormalige studiogroep uit Nederland

Verónica kan verwijzen naar:
Verónica (Mexicaanse film uit 2017), een Mexicaanse film uit 2017.
Verónica (Punta Indio), hoofdplaats van partido Punta Indio in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Verónica (Spaanse film uit 2017), een Spaanse horrorfilm uit 2017.